The Eternal — шестнадцатый и последний на сегодняшний день студийный альбом группы Sonic Youth, вышедший в 2009 году.

Список композиций

Бонусные композиции iTunes

Японские и бразильские бонусные композиции

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «Sacred Trickster» at Stereogum
 «Wonder Town: Thirty years of Sonic Youth», album review and band retrospective by Sasha Frere-Jones at The New Yorker

Альбомы Sonic Youth
Альбомы Matador Records